CKD kan henvise til

 Chronic kidney disease, på dansk kronisk nyresvigt (Uræmi)
 Complete knock down, et samlesæt
 ČKD (Českomoravská Kolben-Daněk), et ingeniørfirma i Tjekkiet
 Crooked Creek Airport, en lufthavn i Alaska, har CKD som IATA-kode